Tribija (rijeka), pritoka Krivaje, BiH
 Tribija (Vareš, BiH), naseljeno mjesto u općini Vareš, BiH